Brotherhood — одиннадцатый студийный альбом американской рок-группы The Doobie Brothers. Альбом был выпущен 15 апреля 1991 года на лейбле Capitol Records. Это был их второй и последний лонгплей для Capitol, а также последний с участием басиста  и оригинального барабанщика .

Четыре из десяти треков были написаны посторонними музыкантами, хотя двое из них, авторы песен  и  из Survivor, ранее сотрудничали с  и  при написании своих композиций.

В альбоме не было крупных хитов, но «», гимн Симмонса мотоциклам Harley Davidson, достиг второй позиции в списке Hot Mainstream Rock Tracks и по-прежнему исполняется на концертах группы. «Rollin’ On» от Джонстона побывал на 12-й строчке в том же хит-параде.

Список композиций 
 «Something You Said» (Майкл Лунн, Алан Горри) — 4:48
 «Is Love Enough» (, Уолт Ричмонд) — 4:40
 «» () — 5:06
 «Our Love» (Уильямс) — 4:32
 «Divided Highway» (Симмонс, Джими Фокс, ) — 3:50
 «Under the Spell» (Петерик, Билл Синиар, ) — 4:23
 «Excited» (, Уильямс) — 5:02
 «This Train I’m On» (Симмонс, ) — 3:55
 «Showdown» (Джонстон) — 4:20
 «Rollin’ On» (Джонстон) — 4:15

Участники записи 
  — гитара, вокал
  — гитара, вокал
  — бас, вокал
  — ударные
  — ударные, перкуссия

Примечания 

Альбомы The Doobie Brothers
Альбомы Capitol Records